Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Brad Gilbert (finale)
 José Luis Clerc (semifinali)

 Jan Gunnarsson (quarti di finale)
 Andreas Maurer (quarti di finale)
 Terry Moor (primo turno)
 Hans Schwaier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1985